Перниола () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Перниола, Марио (1941—2018) — признанный на мировом уровне итальянский философ, профессор эстетики и писатель.
 Перниола, Микеле (род. 1998) — итальянский певец.